C20H40O2 – formula molecolare dell'acido arachico
C20H40O2 – formula molecolare dell'acido fitanico

Formule molecolari